Diese Liste der AFC-Champions-League-Endspiele enthält alle Finalbegegnungen seit der Gründung des Wettbewerbs als Asian Champion Club Tournament im Jahr 1967 im Überblick.

Die Endspiele und Sieger

Varia 
Von den 36 bisher ausgetragenen Endspielen (1971, 1986 und 1987 nicht mitgezählt, Hin- und Rückspiele gemeinsam betrachtet) gingen acht in die Verlängerung. Vier wurden dann in dieser entschieden. In vier Endspielen folgte im Anschluss an die Verlängerung ein Elfmeterschießen, da es auch nach Ende der Verlängerung noch unentschieden stand. Dreimal kam es nicht zu einem Endspiel: In zwei Fällen trat einer der beiden Finalisten nicht an, wodurch der Gegner automatisch zum Gewinner ernannt wurde; einmal wurde der Sieger durch ein Ligasystem im Round-Robin-Format ermittelt.

In den Spielzeiten 1988/89 und 1989/90 der Asian Club Championship als auch von 2002/03 bis 2008 und seit 2013 wurde bzw. wird der Champions-League-Sieger in Hin- und Rückspiel ermittelt. Das Finale 2020 musste wegen der Corona-Pandemie in einem Spiel auf neutralem Boden ausgetragen werden. Bei den Endspielen mit Heim- und Auswärtsspiel gewann zweimal eine Mannschaft den Pokal aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore (al-Sadd 1989 und Guangzhou Evergrande 2013).

Elfmal endete ein Endspiel (in den Jahren mit zwei Endspielen ggf. nur Hin- oder Rückspiel) mit einem Ergebnis von 1:0 oder mit 2:1, siebenmal mit 1:1, sechsmal mit 2:0 und dreimal mit 3:1. Ebenfalls fünfmal konnte in einem Endspiel in der regulären Spielzeit (maximal 120 Minuten) kein einziges Tor erzielt werden.

Zweimal standen sich Klubs aus dem gleichen Land im Finale gegenüber, 1997 und 2002, beide Male aus Südkorea. Aufgrund der Trennung der Mannschaften in Ost- und Westasien bis hin zum Halbfinale ist so ein Aufeinandertreffen im Endspiel derzeit (Stand: 2020) nicht möglich.

Rangliste der Austragungsorte 
Häufigste Austragungsorte mit bisher vier Endspielen ist das König-Fahd-Stadion in Riad. Bangkok und Riad sind die Städte, in der mit jeweils sechs Partien in mindestens zwei verschiedenen Stadien die meisten Endspiele stattfanden. Häufigste Gastgeber ist bisher mit neun Endspielen Saudi-Arabien. In den Jahren mit zwei Endspielen werden Hin- und Rückspiel jeweils einzeln gezählt.

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der AFC-Cup-Endspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der AFC Champions League

Liste
AFC